Передовое — название населённых пунктов:

Россия 
 Передовое — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Передовое — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Передовое — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Передовое — село в Симферопольском районе.

Севастополь 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Передовое — село в Балаклавском районе Севастополя.

Украина 
 Передовое — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.